Proxis est une entreprise de commerce électronique belge basée à Zaventem. Proxis vend des livres anglais, néerlandais et français, CD, DVD et jeux vidéo.  

Proxis fournit ses produits dans le monde entier. C’est une division du Club NV, le magasin de livres et d'articles de papier avec des branches dans toute la Belgique. En 2006, Proxis et Club sont devenus une filiale de Distripar, une entreprise de l’homme d’affaires Albert Frère.

Une nouvelle version du site de Proxis a été lancée en . Ce nouveau site a été développé par la société belge UNIWAY, notamment spécialisée dans la mise en place de site de commerce électronique.

Liens externes
Proxis.com
uniway.be

Site web marchand
Librairie
Zaventem